Perwomajske (ukrainisch ): von russisch  für Erster Mai, dem internationalen Tag der Arbeit

Perwomajske ist der Name von Siedlungen städtischen Typs in der Ukraine:
 Perwomajske (Perwomajske) – Siedlung städtischen Typs in der autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske
 Perwomajske (Snischne) – Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Snischne
 Perwomajske (Mykolajiw) – Siedlung städtischen Typs in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw

dazu folgender Dörfer und Siedlungen (ukrainisch Первомайське) in der Ukraine:
 Perwomajske (Isjum) – Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Perwomajske (Pokrowsk, Biloserske) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Biloserske
 Perwomajske (Sachariwka) – Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka
 Perwomajske (Kirowske) – Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Kirowske
 Perwomajske (Krynytschky) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Perwomajske (Hluchiw) – Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Perwomajske (Pokrowsk, Otscheretyne) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Otscheretyne
 Perwomajske (Jurjiwka) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka
 Perwomajske (Mala Wyska) – Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Perwomajske (Starobilsk) – Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Perwomajske (Nowoasowsk) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk
 Perwomajske (Maschiwka) – Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Maschiwka
 Perwomajske (Kupjansk) – Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Perwomajske (Simferopol) – Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol
 Perwomajske (Telmanowe, Mitschurine) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe
 Perwomajske (Telmanowe, Perwomajske) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe
 Perwomajske (Tscherkassy) – Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy
 Perwomajske (Wassylkiwka) – Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka
 Perwomajske (Beryslaw) – Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Perwomajske (Mariupol) – Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol

 Perwomajske (Cherson) – Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Perwomajske (Illinzy) – Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Illinzy
 Perwomajske (Kalyniwka) – Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Kalyniwka
 Perwomajske (Synelnykowe) – Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe

Siehe auch:
 Perwomaisk (Begriffsklärung)
 Perwomajskyj (Begriffsklärung)
 Perwomaiski
 Perwomaiskoje

uk:Первомайське